Dörfli steht für folgende Orte in der Schweiz: 
 Niederdorf (Stadt Zürich)
 Alpthal, Dorf, Talschaft und politische Gemeinde im Kanton Schwyz